Caligula steht für:

 Caligula, römischer Kaiser
 Caligula (Film), Film von Tinto Brass über diesen römischen Kaiser
 Caligula (Camus), Drama von Albert Camus
 Caligula (Gattung), Gattung der Pfauenspinner (Saturniidae)
 Caligula (Quidde), Satire von Ludwig Quidde
 The Caligula Effect (OT: Caligula), Computerspiel und Animeserie

Siehe auch
 Caligola